Marcus Servilius Geminus är ett namn som burits av  flera romare:

* Marcus Servilius Geminus (tribun), romersk militär, militärtribun 181 f.Kr.
 Marcus Servilius Geminus (konsul), romersk politiker, konsul år 3
 Marcus Servilius Pulex Geminus, romersk politiker, konsul 202 f.Kr.